Karsten Hutwelker (Wuppertal, 1971. augusztus 27. –) német labdarúgóhátvéd, edző. 2011-ben a Wuppertaler SV vezetőedzője volt.

Jegyzetek

További információk 
 

1971-ben született személyek
Wuppertaliak
Német labdarúgók
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A Carl Zeiss Jena labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
A Jahn Regensburg labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
A Wuppertaler SV vezetőedzői
Német labdarúgóedzők
Élő személyek